ACS son unas siglas que pueden referirse a:

 Auto Configuration Server, servicios de autoconfiguración de dispositivos (informática).
 Agua caliente sanitaria, agua potable distribuida caliente.
 La cámara avanzada para sondeos, instrumento del telescopio espacial Hubble.
 Administración de la Cadena de Suministro, en inglés, Supply Chain Management (SCM).
 Adobe Creative Suite, un conjunto de aplicaciones de software de Adobe.
 Aprender a Comer Solo, en inglés, Baby-led weaning (BLW), una forma de dar la alimentación complementaria a bebés.

Empresas y sociedades 
 Actividades de Consultoría, Advice Consultancy Services, firma ecuatoriana de asesoramiento y consultoría.
 Actividades de Construcción y Servicios, empresa española.
 Aceralia Corporación Siderúrgica, grupo siderúrgico español de capital público.
 American Chemical Society, una sociedad científica de químicos en Estados Unidos.

Localidades 
 Acs, una localidad de Hungría.

Siglas